Parahyalinoecia är ett släkte av ringmaskar. Parahyalinoecia ingår i familjen Onuphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Parahyalinoecia